Józef Grzesik, oficer Wojska Polskiego
 Józef Grzesik, zakonnik werbista